Golden Spin of Zagreb 2016 – dziewiąte, a zarazem ostatnie zawody łyżwiarstwa figurowego z cyklu Challenger Series 2016/2017. Zawody rozgrywano od 7 do 10 grudnia 2016 roku w hali Dom Sportova w Zagrzebiu.

Wśród solistów triumfował Izraelczyk Alexei Bychenko, natomiast w rywalizacji solistek Włoszka Carolina Kostner. Zarówno wśród par sportowych jak i par tanecznych zwyciężyli Włosi. W rywalizacji par sportowych Nicole Della Monica i Matteo Guarise, natomiast wśród par tanecznych Charlène Guignard i Marco Fabbri.

Wyniki

Soliści

Solistki

Pary sportowe

Pary taneczne

Przypisy

Bibliografia 
 

2016
2016 w łyżwiarstwie figurowym
2016 w Chorwacji